Lophoproctidae är en familj av mångfotingar. Lophoproctidae ingår i ordningen penseldubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lophoproctidae 37 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Penseldubbelfotingar
Lophoproctidae